Кристал-Сити (, «Хрустальный город») — название нескольких населённых пунктов в США.
  — нейборхуд в Виргинии.
 Кристал-сити — станция Вашингтонского метрополитена.
  — город в Миссури.
  — город в Северной Дакоте.
 Кристал-Сити — город в Техасе.

См. также 
  — повесть (2003) Орсона Карда.
 Хрустальный остров — строящийся культурно-деловой центр в Москве.